Poniższa tabela porównuje ogólne i techniczne cechy lustrzanek cyfrowych Nikon.

Uwagi:
 odnotowano tylko efektywną liczbę megapikseli matrycy;
 prędkość zdjęć seryjnych jest maksymalną dostępną liczbą przy pełnej rozdzielczości, wykorzystując tylko główny korpus aparatu (bez odłączanego uchwytu bateryjnego);
 podana masa aparatu dotyczy samego korpusu;
 wymiary podano w formie szerokość × wysokość × głębokość i zostały zaokrąglone w górę;
 wszystkie aparaty z poniższej tabeli wykorzystują bagnet F.

Uwagi

Zobacz też 
 Porównanie lustrzanek cyfrowych Canon EOS
 Porównanie jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych